Ontario jelentheti az alábbiakat:

Kanada 

 Ontario
 Ontario megye

USA 
 Ontario (Illinois)
 Ontario (Indiana)
 Ontario (Iowa)
 Ontario (Kalifornia)
 Ontario (New York)
 Ontario (Ohio)
 Ontario (Oregon)
 Ontario (Pennsylvania)
 Ontario (Virginia)
 Ontario (Wisconsin)

 Ontario megye (New York)

 Ontarioville

Tavak 

 Ontario-tó
 Ontario Lacus

Számítógép vírusok 

 Ontario (számítógép vírus) (Ontario.512) 
 Ontario.1024
 Ontario.2048

Egyéb 

 USS Ontario 
 HMCS Ontario (C53)
 HMS Ontario (1780)
 Ontario International Airport 
 Ontario Motor Speedway